EMA – Europejska Agencja Leków, agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Amsterdamie
 EMA – ceremonia MTV Europe Music Award, gala muzyczna tworzona przez stację telewizyjną MTV Europe
 EMA – słoweński konkurs muzyczny pełniący funkcję krajowych preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji
 EMA – kod IATA lotniska East Midlands